Ali Akacha (né en 1954), joueur algérien de handball ;
 Hassen Akacha (1914-?), joueur tunisien de football ;
 Nadia Akacha, femme politique et juriste tunisienne ;
 Salah Akacha (1914-2008), joueur tunisien de football.

Voir aussi
 Sidi Akkacha, commune algérienne
 Jamal Akachar (né en 1982), joueur néerlandais de football